Победители турнира-2011 — пара Александр Долгополов / Ксавье Малисс.

Сеянные 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес (Второй раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Первый раунд)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Второй раунд)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Второй раунд)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

BNP Paribas Open 2011